Le chirk est un pêché d'association en islam
 Chirk, une ville du pays de Galles